SuperM (Хангыль: 슈퍼엠) — южнокорейская супергруппа, сформированная в 2019 году компаниями SM Entertainment и Capitol Music Group. Группа состоит из семи участников трёх других бой-бэндов SM: Тэмина из SHINee, Бэкхёна и Кая из EXO, а также Тэёна, Марка, Тэна и Лукаса из юнитов NCT: NCT 127, NCT Dream и WayV. Группа дебютировала 4 октября 2019 года с одноименным мини-альбомом.

История

2019: Формирование и дебют 
Все участники SuperM были собраны из существующих бой-бэндов под управлением SM Entertainment. Тэмин впервые дебютировал в составе Shinee в мае 2008 года. Бэкхён и Кай дебютировали в качестве членов Exo в апреле 2012 года. Тэён, Марк, Тэн дебютировали в качестве членов NCT в апреле 2016 года. Лукас дебютировал в феврале 2018 года в качестве нового члена NCT. Тэён и Марк были позже добавлены к южнокорейскому юниту NCT, NCT 127, в июле 2016 года, в то время как Тэн и Лукас были добавлены к китайскому юниту NCT, WayV, в январе 2019 года.

В 2019 году, до официального анонса дебюта SuperM, ходили слухи, что SM Entertainment планирует дебютировать в «K-pop Super Boy Band». 7 августа 2019 года председатель Capitol Music Group Стив Барнетт и основатель SM Entertainment Ли Су Ман официально объявили группу SuperM на Capitol Congress 2019. «M» в SuperM означает как матрицу, так и мастер, причём каждый участник уже является состоявшейся звездой в своих собственных группах. Ли описал группу как «Мстители K-pop», причём группа больше сосредоточилась на музыке, основанной на исполнении. Исполнительный директор SM A&R Крис Ли заявил, что группа работает около года и признал, что аналогия с «Мстителями» была подходящей, потому что, по его словам, «у каждого Мстителя есть своя группа, и у Железного человека есть свой собственный фильм, и у Тора есть свой собственный, но вместе у них есть ещё большая синергия, так что участники будут преследовать свои собственные карьеры и собственные группы, но также объединяться вместе с синергией — положительной».

Аудитория и последователи сначала имели смешанные мнения о проекте, причём некоторые поклонники с энтузиазмом восприняли дебют группы после выпуска первого тизера на Capitol Congress 2019, в то время как другие были обеспокоены тем, что SM Entertainment уделяет приоритетное внимание своим установленным группам, членам Exo, устанавливающим сольную карьеру до обязательной военной службы, и группа дебютировала в США, а не начала с корейских рекламных акций.

SuperM планирует продвигать свой дебютный альбом позже в США и в Южной Корее. Несколько тизеров группы были размещены в различных социальных сетях. Группа сняла своё дебютное музыкальное видео в Дубае в августе 2019 года. Альбом SuperM группы был выпущен 4 октября, с инструментальной частью одной из песен альбома, «I Can’t Stand the Rain», выпущенной 28 августа. Ведущий сингл SuperM, «Jopping», был выпущен вместе с музыкальным видео в тот же день, что и мини-альбом. Мини-альбом дебютировал на первом месте в альбомном чарте Billboard 200, с 168.000 эквивалентных единиц альбома на неделе, заканчивающуюся 10 октября.

SuperM провели свой дебютный концерт в Capitol Records Building в Лос-Анджелесе 5 октября и дебютировали на телевидении в Шоу Эллен Дедженерес 9 октября. Группа провела свой первый тур, «We Are The Future Live», с десятью выступлениями в Северной Америке с ноября 2019 по февраль 2020 года.

2020: «100», «Tiger Inside» и Super One 
SuperM стали первой группой из SM Entertainment, которые провели прямой онлайн-концерт в серии концертов, совместно организованных SM Entertainment и Naver на потоковом сервисе прямых концертов «Beyond LIVE». Концерт в прямом эфире прошёл 26 апреля.

В августе группа анонсировала свой дебютный альбом Super One, который выйдет в сентябре
14 августа SuperM выпустили первый предрелизный сингл «100».

26 августа SuperM получили премию мэра Сеула на выставке «Newsis K-Expo 2020», став первой наградой группы с момента их дебюта. Второй предрелизный сингл «Tiger Inside» был выпущен 1 сентября. «Tiger Inside» стал первой песней группы, попавшей в цифровой чарт Gaon.

25 сентября SuperM объявили о своем сотрудничестве с Marvel по выпуску ограниченной серии товаров, а также выпустили свой первый полноформатный альбом Super One вместе с видеоклипом на свой заглавный сингл «One (Monster & Infinity)». Альбом дебютировал на 2 строчке в чарте Billboard 200 альбомов с 104 000 эквивалентных единиц. Он стал вторым в тройке лучших после дебютного мини-альбома. 10 октября SuperM приняла участие в онлайн-мероприятии по защите психического здоровья The Big Event, организованном Всемирной организацией здравоохранения. Группа провела «Лучшие дни» во время мероприятия, которое транслировалось в прямом эфире на Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube и TikTok.

Состав

Дискография

Студийный альбом

Мини-альбомы

Синглы

Фильмография

Телевизионные шоу

Музыкальные видео

Концерты и туры 
 SuperM: We Are the Future Live (2019—2020)

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 
 

Исполнители SM Entertainment
Shinee
Exo
NCT
Бой-бэнды Республики Корея
Супергруппы
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2019 году
Исполнители EMI Records
Исполнители Capitol Records
Исполнители Caroline Records
Исполнители Universal Music Group
SuperM